Чемпіонат Німеччини з футболу 2004—2005 — 42-ий сезон німецької Бундесліги. Чемпіонський титул здобула Баварія.

Команди-учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Майнц 05 взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував першим у рейтингу Fair Play Німеччини.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Бундеслігf 2004/05 на rsssf 

2004—2005
Німеччина
Німеччина
2004 у німецькому спорті
2005 у німецькому спорті